Вильясон ():
 Вильясон  — город на юге Боливии, на границе с Аргентиной.
  — приход в муниципалитете Салас в северной Испании.
 Вильясон, Роландо (род. 1972) — мексиканский оперный певец.
 Вильясон Монтаньо, Элиодоро (1848—1939) — боливийский политический деятель, президент страны с 1909 до 1913 года.